GAE peut faire référence à :
 Global A Entertainement, une entreprise japonaise de jeux vidéo ;
 Groupement aérien européen, une coopération militaire aérienne entre différents pays européens ;
 Google App Engine, un service d'hébergement de Google.

ru:GAE
zh:GAE